Ricevette il diadema regale nel 95 a.C. assieme al fratello maggiore (forse gemello) Antioco XI, dopo l'assassinio dell'altro fratello maggiore Seleuco VI per mano di Antioco X, loro cugino. Dopo essersi stabilito ad Antiochia intorno al 92 a.C., scampò agli attacchi portati contro di lui dal fratello minore Demetrio III. Il suo regno terminò intorno all'83 a.C., allorquando Tigrane II d'Armenia conquistò la Siria. Da allora scomparve praticamente dai documenti ufficiali, sebbene monete posteriori a quella data siano state coniate dalle autorità romane in Siria.

Altri progetti 

Filippo, 01